Hummer H1
H1 (Slovenië), weg in Slovenië
H1 (Zwitserland), een weg in Zwitserland; zie Hauptstrasse 1
Interstate H-1, een weg in Hawaï
<h1> in HTML; zie Lijst van HTML-elementen
H1 (chronometer), chronometer van John Harrison